Баскетболист года конференции Big South () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Big South, входящей в 1-й дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию (на данный момент их одиннадцать), к тому же свои голоса тренеры подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могут голосовать за своих собственных подопечных. Эта награда была учреждена и впервые вручена Фреду Маккиннону из Уинтропского университета в сезоне 1985/86 годов.

Первое упоминание об этой конференции относится к 1983 году, она прочно укоренилась в Южно-Атлантическом регионе США, в который входят Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия и Виргиния, но её первый баскетбольный турнир прошёл лишь в сезоне 1985/86 годов. В 1994 году команда Кэмпбелльского университета была отправлена в конференцию Trans America Athletic, в настоящее время известна под названием Atlantic Sun, правда уже в 2011 году вернулась обратно. В 2003 году команда Военного института Виргинии была переведена сюда из конференции SoCon, однако в 2014 году она вернулась в родные пенаты. В 2000-е годы конференцию пополнили команды Пресвитерианского колледжа, университета Гарднера-Уэбба и Лонгвудского университета.

Шесть игроков: Тони Данкин, Джош Питтмен, Торри Батлер, Аризона Рид, Артём Параховский и Джон Браун получали эту награду по два раза, но только Данкин получал её четыре раза, в данное время являясь единственным баскетболистом, становившимся игроком года какой-либо конференции первого дивизиона NCAA в течение всех четырёх годов обучения. Чаще других победителями данной номинации становились баскетболисты университета Прибрежной Каролины (9 раз), университета Хай-Пойнта (5 раз), Уинтропского университета, Кэмпбелльского университета и университета Северной Каролины в Ашвилле (по 4 раза).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA
Награды, появившиеся в 1986 году